W.Mann kan som auktorsförkortning betyda:

 Wenzeslaus Blasius Mann
 Wenzeslaus Wenzel Blasius Mann

Robotskapade auktorsförkortningar